Кондофури () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 5121 жителей на 1 января 2017 года. Занимает площадь 60,3 квадратных километра. Плотность населения составляет 84,93 человек на квадратный километр. Почтовый индекс — 89030. Телефонный код — 0965.

Покровителем населённого пункта считается Святой Доминик.

Соседние коммуны: Бова, Бова-Марина, Роккафорте-Дель-Греко, Сан-Лоренцо.
Кондофури является одной из девяти грекоязычных коммун составляющих Калабрийскую Грецию (см. Бовесиа).

Города-побратимы 
 , Алимос (с 1992 года)
 , Терми (с 2004 года)

Примечания

Ссылки 
  ]